Bohan sur Semois (język francuski: Bohan nad Semois)  – wieś w Belgii. Jest położona w Ardenach, nad rzeką Semois, we francuskojęzycznej części kraju, Walonii, w prowincji Namur tylko 2 km od granicy z Francją. 

Sprzyjające warunku mikroklimatyczne w Bohan sur Semois sprawiały, iż niegdyś było to centrum, rzadkiej w Belgii uprawie tytoniu. Do chwili obecnej wieś jest znana w Belgii właśnie ze względu na kontynuowaną uprawę tytoniu oraz jako ważny ośrodek turystyczny.

Miejscowości w prowincji Namur